Qui di seguito sono inserite le tavole genealogiche della famiglia Orlandi.

Struttura del casato

Linea di successione

Linea principale

Orlandi della Sassetta

Orlandi di Pescia

Orlandi-Cardini

Lensi Orlandi-Cardini

Orlandis di Maiorca

Orlandis-Asburgo

Luoghi e sepolture 

 Basilica di Santa Maria Novella
 Chiesa di San Francesco
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Famiglia Orlandi
Repubblica di Pisa

Altri progetti 

Orlandi